Duality () — совместный альбом двух австралийских музыкантов — Лизы Джеррард и Питера Бурка, выпущенный в 1998 году. На песню "The Human Game" был выпущен сингл и снят видеоклип. В некоторых изданиях альбома этот сингл присутствует в виде бонус-диска.

Список композиций 
 "Shadow Magnet" – 07:54
 "Tempest" – 05:49
 "Forest Veil" – 02:31
 "The Comforter" – 01:26
 "The Unfolding" – 04:35
 "Pilgrimage of Lost Children" – 03:48
 "The Human Game" – 06:56
 "The Circulation of Shadows" – 01:56
 "Sacrifice" – 07:47
 "Nadir (Synchronicity)" – 03:02

The Human Game (сингл) 
 "The Human Game (Edit)" – 4:03
 "The Awakening" – 2:18
 "Jungabya" – 4:20

Альбомы 1998 года